Westratia caudata — ископаемый вид перепончатокрылых наездников рода Westratia из семейства Praeaulacidae. Один из древнейших представителей паразитических перепончатокрылых. Обнаружен в меловых ископаемых отпечатках (Байса, верховья р.Витим, в 45 км выше с. Романовка, Бурятия, Россия, меловой период, зазинская свита, аптский ярус, около 120 млн лет).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники. Длина тела около 2,7 мм. Длина переднего крыла 2,3 мм. Усики видимо из 15 члеников, у вершины утолщённые. Переднее крыло с основанием жилки RS удалённом от птеростигмы. Базальная ячейка заднего крыла замкнутая. Бёдра тонкие Среднеспинка ребристая, основание ячейки 1-mcu широкое. Брюшко удлинённое.
Вид Westratia caudata был впервые описан по отпечаткам в 1990 году советским и российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва). Включён в состав отдельного рода .

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †family Praeaulacidae Rasnitsyn 1972 (wasp) 

Praeaulacidae
Фоссилии, описанные в 1990 году
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений России
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным